Comitatul Nemaha sau Nemaha County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Nemaha County, Kansas 
 Nemaha County, Nebraska